Геек — фамилия.

 Геек, Николай Карлович (1830—1889) — русский педагог, директор Одесского реального училища и училища Святой Елены; действительный статский советник.
 Геек, Фёдор Карлович (1828—1893) — русский педагог, директор Юрьевской (Дерптской) гимназии; действительный статский советник.
 Геек, Эдгар Анатольевич (род. 1931) — капитан 1-го ранга ВМФ СССР, командир подлодки С-46 (1965—1977).